7-й чемпіонат України із шахів серед жінок, що проходив у Києві в 1947 році.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 11 шахісток.
Набравши 9 з 10 можливих очок чемпіонкою України вперше стала киянка Любов Коган, друге місце посіла переможниця попередньої першості Берта Вайсберг (8 очок), третє — Алла Рубінчик (7 очок)
На турнірі було зіграно 55 партій, з яких 49 закінчилися перемогою однієї зі сторін (89,1 %), а 6 партій завершилися внічию.

Турнірна таблиця

Див. також 
 Чемпіонат УРСР із шахів 1947 (чоловіки)

Література 
 Быкова Е. И. Советские шахматистки (К истории женских шахматных соревнований). — М.: Физкультура и спорт, 1951. — 184 с. (сторінка 87).

1947 у шахах
1947 в українському спорті
Спорт у Києві